

Літтл-Рівер — місто, штат Канзас
 Літтл-Рівер — місто, штат Вісконсин
 Літтл-Рівер — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Літтл-Рівер — переписна місцевість, штат Південна Кароліна